|-
| (59801) 1999 PY4||||8 серпня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (59802) 1999 PZ5||||13 серпня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59803) 1999 QH2||||22 серпня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґрем Белл
|-
| 59804 Дікджойс (Dickjoyce)||||5 вересня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (59805) 1999 RZ6||||3 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (59806) 1999 RQ10||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59807) 1999 RH13||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59808) 1999 RU13||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59809) 1999 RW16||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59810) 1999 RM17||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59811) 1999 RV17||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59812) 1999 RA18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59813) 1999 RU18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59814) 1999 RX18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59815) 1999 RQ19||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59816) 1999 RO20||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59817) 1999 RC21||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59818) 1999 RF21||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59819) 1999 RH22||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59820) 1999 RT23||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59821) 1999 RR25||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59822) 1999 RK26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59823) 1999 RU26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59824) 1999 RQ27||||7 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (59825) 1999 RV27||||8 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (59826) 1999 RU29||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59827) 1999 RF32||||9 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 59828 Ossikar||||5 вересня 1999||Дребах||Ґерард Легман
|-
| (59829) 1999 RZ32||||7 вересня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґрем Белл, Ґері Гаґ
|-
| 59830 Рейнек (Reynek)||||10 вересня 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (59831) 1999 RR36||||11 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (59832) 1999 RW36||||13 вересня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 59833 Деніматтер (Danimatter)||||3 вересня 1999||Обсерваторія Вілаж-Неф||Крістоф Демеоті
|-
| (59834) 1999 RE37||||9 вересня 1999||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| (59835) 1999 RJ40||||13 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Петер Кушнірак
|-
| (59836) 1999 RN44||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59837) 1999 RP44||||3 вересня 1999||Обсерваторія Тейде||Рікард Касас, Кристина Суріта
|-
| (59838) 1999 RU45||||9 вересня 1999||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (59839) 1999 RS47||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59840) 1999 RD49||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59841) 1999 RH54||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59842) 1999 RT55||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59843) 1999 RD59||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59844) 1999 RU60||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59845) 1999 RC61||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59846) 1999 RA64||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59847) 1999 RT71||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59848) 1999 RT73||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59849) 1999 RE78||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59850) 1999 RJ80||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59851) 1999 RO80||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59852) 1999 RN82||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59853) 1999 RP82||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59854) 1999 RY85||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59855) 1999 RD86||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59856) 1999 RJ92||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59857) 1999 RF93||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59858) 1999 RT93||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59859) 1999 RM94||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59860) 1999 RP94||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59861) 1999 RY95||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59862) 1999 RT97||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59863) 1999 RH98||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59864) 1999 RW102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59865) 1999 RO103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59866) 1999 RF105||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59867) 1999 RT105||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59868) 1999 RH106||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59869) 1999 RC108||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59870) 1999 RH109||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59871) 1999 RL111||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59872) 1999 RB112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59873) 1999 RO112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59874) 1999 RJ113||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59875) 1999 RN114||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59876) 1999 RK116||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59877) 1999 RA117||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59878) 1999 RF117||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59879) 1999 RM119||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59880) 1999 RS119||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59881) 1999 RZ121||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59882) 1999 RM122||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59883) 1999 RU123||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59884) 1999 RW123||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59885) 1999 RO124||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59886) 1999 RY126||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59887) 1999 RU127||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59888) 1999 RS128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59889) 1999 RV129||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59890) 1999 RG133||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59891) 1999 RF135||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59892) 1999 RQ137||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59893) 1999 RY137||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59894) 1999 RQ138||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59895) 1999 RH140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59896) 1999 RO140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59897) 1999 RD142||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59898) 1999 RE142||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59899) 1999 RN142||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (59900) 1999 RH143||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

59800